Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2015/2016 годов минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

ЦСКА (Москва)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Зенит (Санкт-Петербург)

Краснодар

Спартак (Москва)

Локомотив (Москва)

Терек (Грозный)

Урал (Екатеринбург)

Крылья Советов (Самара)

Рубин (Казань)

Амкар (Пермь)

Уфа

Анжи (Махачкала) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Кубань (Краснодар) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Динамо (Москва)

Мордовия (Саранск)

Ссылки 
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2015/2016 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Переходные матчи

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016